Albert Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Albert Creek (Crooked Creek, Matanuska-Susitna), Fluss im Bundesstaat Alaska (Matanuska-Susitna)
 Albert Creek (Crooked Creek, Yukon-Koyukuk), Fluss im Bundesstaat Alaska (Yukon-Koyukuk)
 Albert Creek (East Fork), Fluss im Bundesstaat Alaska (Lake and Peninsula)
 Albert Creek (Pargon River), Fluss im Bundesstaat Alaska 
 Albert Creek (Muddy Creek), Fluss im Bundesstaat Colorado 
 Albert Creek (Middle Salt Creek), Fluss im Bundesstaat Kalifornien 
 Albert Creek (Clark Fork), Fluss im Bundesstaat Montana 
 Albert Creek (Little Muddy Creek), Fluss im Bundesstaat Wyoming 
 Albert Johnson Creek, Fluss im Bundesstaat Alaska (Lake and Peninsula)
 East Albert Creek, Fluss im Bundesstaat Alaska (Yukon-Koyukuk)
 Little Albert Creek, Fluss im Bundesstaat Alaska (Yukon-Koyukuk)
 Prince Albert Creek, Fluss im Bundesstaat Kalifornien